Maşfūţ är en ort i Förenade Arabemiraten.   Den ligger i emiratet Ajman, i den nordöstra delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Abu Dhabi. Maşfūţ ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Maşfūţ är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydväst om Maşfūţ.  Trakten runt Maşfūţ är ganska glesbefolkad, med  invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga andra samhällen i närheten.

Trakten runt Maşfūţ består i huvudsak av gräsmarker.  Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Ajman